Eerste divisie (mannenhandbal) 1989/90
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1989/90